Солгинский (в народе — Солга) — посёлок в Вельском районе Архангельской области, административный центр муниципального образования «Солгинское».

Географическое положение 
Посёлок расположен в 51 км на запад от Вельска, железнодорожная платформа 62 км на линии Вельск — Коноша, на берегу реки Вель (приток Ваги).
 Часовой пояс

История 
Образован в 1946 году в связи со строительством домостроительного комбината. С 1958 года по 1 января 2004 года Солгинский являлся посёлком городского типа, после — центр Солгинского сельсовета, с 2006 года — центр муниципального образования «Солгинское».

Население

Инфраструктура 
Средняя школа № 86.

До 1990-х годов в посёлке работал домостроительный комбинат.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты муниципального образования «Солгинское»
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области